Stamford Bridge – stadion w Londynie
 Stamford Bridge – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)